P57 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 57, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament